Monte Oxford – montagna del Nunavut (Canada)
 Monte Oxford – montagna del Colorado (Stati Uniti d'America)